Tremont (Illinois)
 Tremont (Maine)
 Tremont (Mississipí)
 Tremont (Pennsilvània)
 Tremont City, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.

Vegeu també:
 Trémont